Gabriel Jensen kan henvise til flere personer:

 Gabriel Jensen (lærer) (1861-1924) – dansk lærer
 Gabriel Jensen (maler) (1862-1930) – dansk maler
 Gabriel Jensen (modstandsmand) (1908-1975) – dansk officer og modstandsmand